Кызы́л-Мажалы́к ( — красный холм) — село (в 1959—1996 годах — посёлок городского типа), административный центр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва.

География 
Расположено в западной части Тувы на реке Хемчик, в 4 км к югу от города Ак-Довурака.

Часовой пояс

Население

Экономика 
До распада СССР промышленность состояла из кирпичного и маслодельного заводов и мясокомбинатом. С 2004 по 2010 год работал второй мини-молокозавод, в настоящее время закрыт. Развито фермерское хозяйство и скотоводство.

Сотовая связь 
В Кызыл-Мажалыке, как и в Кызыле, действуют 5 операторов сотовой связи — Билайн, МТС, МегаФон, Теле2 и Yota.

Примечания 

Центры кожуунов Тывы
Населённые пункты Барун-Хемчикского кожууна
Бывшие посёлки городского типа Тывы